Carrión de los Condes kan syfta på:

Spanien 

 Carrión de los Condes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Carrión de los Condes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia,